Cabezón es el nombre vernáculo de las siguientes especies de pez:

 Ameiurus catus: barbú cabezón.
 Apristurus longicephalus: pejegato cabezón.
 Atherinomorus lacunosus: pejerrey cabezón.
 Atherinomorus stipes: cabezón (en Puerto Rico), tinico cabezón (en Venezuela) o tinícalo cabezón.
 Bathycongrus varidens: congrio cabezón.
 Bollmannia chlamydes: góbido cabezón.
 Caulolatilus affinis: cabezón (en Ecuador y Nicaragua) o blanquillo cabezón.
 Caulolatilus princeps: cabezón (en España).
 Chrysoblephus gibbiceps: sargo cabezón.
 Coryphaenoides capito: granadero cabezón.
 Ctenogobius smaragdus: esmeralda cabezona.
 Cyprinodon pachycephalus: cachorrito cabezón.
 Diplectrum euryplectrum: camotillo cabezón.
 Guavina guavina: guavina cabezona.
 Hypophthalmichthys nobilis: carpa cabezona.
 Kajikia albida: cabezona.
 Labrisomus nuchipinnis: sapito cabezón.
 Laemonema verecundum: carbonero cabezón.
 Lagocephalus laevigatus: sapo cabezón (en Colombia).
 Larimus breviceps: corbina cabezón o bombache cabezón.
 Lopholatilus villarii: cabezón (en Uruguay).
 Lutjanus sanguineus: pargo cabezón.
 Megalonema Platinum: cabezón (en Argentina).
 Mugil cephalus: liza cabezona.
 Notarius bonillai: chivo cabezón.
 Otophidium indefatigabile: congriperla cabezona.
 Pimephales promelas: carpita cabezona o mino cabezón.
 Porichthys notatus: sapo cabezón (en México).
 Prionotus Tríbulus: rubio cabezón.
 Scorpaenichthys marmoratus: cabezón.
 Steindachneridion scriptum: cabezón (en Uruguay) o bagre cabezón (en Argentina).
 Uropterygius macrocephalus: morena cabezona.

Referencias 

Nombres vernáculos de peces